Rock Believer — дев'ятнадцятий студійний альбом німецького хард-рок гурту Scorpions, який вийшов 25 лютого 2022 року.

Перший сингл «Peacemaker» вийшов 4 листопада 2021 року, 2-й сингл «Rock Believer» — 13 січня 2022, 3-й «Seventh Sun» — 11 лютого, 4-й «Shining of Your Soul» — 18 лютого. На перших два сингли було знято відеокліпи.
Це перший альбом Scorpions за участі Міккі Ді, екс-барабанщика гурту Motörhead.

Список композицій

Учасники запису 
 Клаус Майне — вокал
 Рудольф Шенкер — гітара, вокал
 Маттіас Ябс — гітара
 Павел Монцівода — бас-гітара
 Міккі Ді — ударні, вокал

Примітки

Посилання 

Альбоми Scorpions